Die Volleyball-Weltmeisterschaft der Frauen 1998 fand vom 3. bis 12. November in Japan statt. Die Kubanerinnen konnte ihren Titel erfolgreich verteidigen und wurden zum insgesamt dritten Mal Weltmeister. Die Spiele wurden in Osaka, Nagoya, Fukuoka, Tokio, Matsumoto, Tokuyama und Kagoshima ausgetragen.

Modus 
Die sechzehn Teilnehmer spielten in der ersten Runde in vier Vierergruppen. Die drei besten Mannschaften jeder Gruppe erreichten die zweite Runde, die in zwei Sechsergruppen ausgetragen wurde. Die vier besten Mannschaften jeder Gruppen spielten anschließend in den Platzierungsspielen um die Ränge eins bis acht.

Spielplan

Erste Runde 
Die deutschen Frauen schieden nach drei Niederlagen bereits in der Vorrunde aus. Zur Mannschaft gehörten Hanka Pachale, Christina Benecke, Angelina Grün, Sylvia Roll, Susanne Lahme, Tanja Hart, Judith Flemig, Béatrice Dömeland, Nancy Celis, Johanna Reinink, Claudia Wilke und Kerstin Tzscherlich. Trainer war Siegfried Köhler.

Zweite Runde

Platzierungsspiele

Endstand

Einzelauszeichnungen

Qualifikation 
Gastgeber Japan war automatisch qualifiziert. Die weiteren Startplätze wurden in kontinentalen Qualifikationsturnieren vergeben.

Europa 
In der europäischen Qualifikation traten zwanzig Mannschaften in fünf Vierergruppen an. Drei dieser Teams hatten sich in zuvor in Ausscheidungsspielen durchgesetzt. Die fünf Gruppensieger erreichten direkt die Endrunde in Japan. Zwei Gruppenzweite absolvierten ein zusätzliches Playoff-Duell. Dabei setzte sich Italien gegen Tschechien durch.

Nord- und Mittelamerika 
Die NORCECA ermittelte ihre WM-Teilnehmer in einer Dreier- und einer Vierergruppe. Die Gruppensieger waren direkt qualifiziert und die Gruppenzweiten absolvierten zwei Playoff-Spiele.

Südamerika 
In Südamerika spielten vier Mannschaften eine doppelte Runde „jeder gegen jeden“. Die beiden erfolgreichsten Teams erreichten das Turnier in Japan.

Asien 
In Asien gab es nach einer Vorentscheidung zwei Vierergruppen. Die Gruppensieger erreichten direkt die Weltmeisterschaft und die beiden Gruppenzweiten traten in einem Playoff-Duell an, um den dritten asiatischen Vertreter zu ermitteln.

Afrika 
In Afrika traten zunächst drei Mannschaften in einer Vorausscheidung an, von denen sich zwei für die Finalgruppe mit insgesamt vier Teams qualifizierten. Der Gruppensieger erhielt den einzigen afrikanischen Startplatz bei der Weltmeisterschaft.

Weblinks 
 Ergebnisse bei Todor66 (englisch)
 Deutsche Volleyball-Zeitschrift: Der Untergang (PDF; 737 kB)

1998
Volleyballveranstaltung 1998
Weltmeisterschaft der Frauen 1998